Marshfield Municipal Airport steht für:
 Marshfield Municipal Airport (Massachusetts), Flughafen in Marshfield (Massachusetts), Massachusetts, USA
 Marshfield Municipal Airport (Wisconsin), Flughafen in Marshfield (Wisconsin), Wisconsin, USA